Altes Steinhaus steht für:

 Altes Steinhaus (Stuttgart)
 Altes Steinhaus (Mechterstädt)